Matrimonio mistico di santa Caterina da Siena – dipinto di Fra Bartolomeo (1511)
Sposalizio mistico di santa Caterina da Siena – dipinto di Domenico Beccafumi (1528)

Pagine correlate
Matrimonio mistico di santa Caterina